Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016 прошла в Ницце 23 февраля 2014 года. В группу B попали сборные по футболу следующих стран: Босния и Герцеговина, Бельгия, Израиль, Уэльс, Кипр, Андорра. Матчи в группе B прошли с 9 сентября 2014 года по 13 октября 2015 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 23 февраля 2014 года в Ницце. Время начала матчей 16 ноября 2014 года и 28 марта 2015 года указано в UTC+1 (CET, Центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, Центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

Бомбардиры 

7 голов
  Эдин Джеко (1 пен.)
  Гарет Бэйл
5 голов
  Эден Азар (2 пен.)
  Кевин Де Брёйне (1 пен.)
  Омер Дамари
4 гола
  Маруан Феллайни
  Несторас Митидис
3 гола

  Ильдефонс Лима (3 пен.)
  Дрис Мертенс
  Томер Хемед (2 пен.)
  Димитрис Христофи (1 пен.)
  Георгиос Эфрем
  Аарон Рэмси

2 гола

  Раджа Наингголан
  Эдин Вишча
  Милан Джурич
  Ведад Ибишевич
  Харис Медунянин
  Таль Бен-Хаим
  Нир Биттон
  Эран Захави

1 гол

  Миши Батшуайи
  Кристиан Бентеке
  Лоран Депуатр
  Дивок Ориджи
  Насер Шадли
  Эрмин Бичакчич
  Сенад Лулич
  Гиль Вермут
  Мунас Даббур
  Венсан Лабан
  Джейсон Деметриу
  Досса Жуниор
  Константинос Макридис
  Гиоргос Меркис
  Константинос Хараламбидис
  Дэвид Коттерилл
  Хэл Робсон-Кану

1 автогол
  Досса Жуниор (в матче против Андорры)

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир